Kloubert ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Kloubert (1870–1918), hohenzollerischer Oberamtmann
 Rainer Kloubert (* 1944), deutscher Schriftsteller und Sinologe